Marqués de Pombal (en portugués Marquês de Pombal) puede referirse a:
 Sebastião José de Carvalho e Melo, marqués de Pombal (Lisboa, 13 de mayo de 1699 - Pombal, Coímbra, 8 de mayo de 1782), estadista portugués.
 Marqués de Pombal, título nobiliario;
 Praça Marquês de Pombal, plaza situada en Lisboa;
 Marquês de Pombal, parada del Metro de Lisboa.
Palacio del marqués de Pombal